Фрэнк Парр (, 17 декабря 1918, Уондсуэрт — 28 декабря 2003, Эпсом) — английский шахматист, мастер. Победитель турнира в Гастингсе 1939 / 40 гг. Серебряный призер чемпионата Великобритании 1956 г. Четырехкратный чемпион Великобритании по переписке. Играл в агрессивном тактическом стиле.

Много лет работал курьером на Лондонской бирже.

Увлекался футболом, был болельщиком клуба "Фулхэм".

Был женат, имел трех сыновей и дочь. Старший сын Дэвид Парр (1944 — 2003) также был достаточно известным шахматистом. На турнире в Лон-Пайне (1975) он нанес поражение венгерскому гроссмейстеру Д. Форинтошу.

С 2005 года проводится мемориал Ф. Парра по переписке. Параллельно проводится мемориал Д. Парра.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Великобритании